SL steht als Abkürzung für:

 Bolivien nach dem ICAO-Code
 Komplexitätsklasse SL – symmetric log-space (Theoretische Informatik), siehe L (Komplexitätsklasse)
 für Sport Leicht oder Super Leicht bei Mercedes-Benz SL, einer seit 1954 produzierten Roadster-Serie
 Saarland, ein deutsches Bundesland
 Schutzleiter in der Elektrotechnik
 Schwerelot in Fahrtberichten von Forschungsschiffen
 Scientific Linux
 Second Life, ein 3-D-Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
 Seillänge
 eine mitunter zu lesende, aber nicht offizielle Abkürzung für die von Airbus entwickelten Sharklets wie z. B. bei A320-214(SL)
 Sierra Leone, ein westafrikanischer Staat (in ISO 3166-1)
 Sine Lacte (ohne Milch), beispielsweise bei Spezialnahrungen bei Laktoseintoleranz
 Sleeping, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Sociedad de responsabilidad limitada, Rechtsform einer Kapitalgesellschaft in Spanien
 Sozialistische Linke
 Sozialwissenschaft
 Spezielle lineare Gruppe in der Mathematik
 Spielleiter
 Stadtverkehr Lübeck, ein Verkehrsunternehmen in der Hansestadt Lübeck
 Standard-Linienbus, einen in Deutschland entwickelten Omnibustyp mit vereinheitlichter Karosserie 
Standardlänge, Maß zur Beschreibung eines Fisches in der Ichthyologie
 Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
 Storstockholms Lokaltrafik, Stockholmer Verkehrsgesellschaft
 U-Bahnhof St. Leonhard der Nürnberger U-Bahn
 Sudetendeutsche Landsmannschaft
 Schwarzes Loch
 die postcode area Slough (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Betriebliche Sozialleistungen
 Straßenbahn-Linie
 Schleppbahn Liesing, eine ehemalige Industriebahnanlage im Süden Wiens
 Schädellage, kindliche Ausrichtung im Mutterleib

SL steht als Münzzeichen für:
 Kippermünzstätte Leipzig / Münzstätte Leipzig

SL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Schleswig-Flensburg
 Großbritannien: Edinburgh
 Kap Verde: Sal
 Kroatien: Slatina
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Österreich: Bezirk Salzburg-Umgebung
 Polen: kreisfreie Stadt Ruda Śląska
 Slowakei: Okres Stará Ľubovňa

SL ist der IATA-Airline-Code folgender Fluggesellschaften:
 Air Sylhet, österreichische Fluggesellschaft
 Rio Sul, brasilianische Regionalfluglinie

Sl. ist die Abkürzung für:
 Slang, siehe Jargon

sl bezeichnet:
 die Top-Level-Domain von Sierra Leone, siehe .sl
 slowenische Sprache nach ISO 639-1
 sunshine live

s. l. ist die Abkürzung für:
 sensu lato,  ‚im weiten Sinne‘, oder sensu latiore,  ‚im weiteren Sinne‘, siehe Liste lateinischer Phrasen/S#Sensu lato
 sine loco, ‚ohne Ort‘, in Literaturangaben: der Erscheinungsort ist nicht angegeben, siehe Liste lateinischer Phrasen/S#Sine loco

Siehe auch:
 Essl
 Essel (Begriffsklärung)

Abkürzung